Sigogne est un nom propre qui peut désigner :

Nom de personne 

 Jean-Mandé Sigogne (1763-1844), un prêtre catholique canadien connu pour ses activités missionnaires auprès des Acadiens de la Nouvelle-Écosse.
 Charles-Timoléon de Sigogne (vers 1560-1611), un poète satirique d'origine normande.

Nom de lieu 

 Sigogne, une commune française située dans le département de la Charente, en région Nouvelle-Aquitaine.
 Sigogne avec son logis, lieu-dit de la commune de Coulgens, située dans ce même département.